Ruta 47 o carretera 47 es la denominación de varias rutas/carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 47, en la Provincia de Buenos Aires, sobre la traza de la antigua Ruta Nacional 192.
 Ruta Provincial 47, en la Provincia de Catamarca, sobre la traza de la antigua Ruta Nacional 63.

Chile 
 Ruta 47, carretera nacional en la Región de Coquimbo.

Colombia 
 Ruta Nacional 47.

España 
 PR-HU 47, en la provincia de Huesca, Aragón.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 47.
 Ruta Estatal de California 47.
 Ruta de Illinois 47.
 Carretera de Nebraska 47.

Ruta 047